Sigoyer kan syfta på:
 Sigoyer, Alpes-de-Haute-Provence
 Sigoyer, Hautes-Alpes